Big Otter Lake (engl. für „Großer Otter-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Big Otter Lake (Nova Scotia)
 Big Otter Lake (Ontario), Teil der Muskoka Lakes

in den Vereinigten Staaten:
 Big Otter Lake (Indiana), im Steuben County
 Big Otter Lake (New York), im Herkimer County

in Schweden:
 Stor-Uttersjön, schwedisch für „Großer Otter-See“